Ры́уге (), на местном наречии Ры́угы () — посёлок в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония. Является административным центром одноимённой волости.

География 
Расположен на севере древней долины Рыуге, в 14 километрах к югу от уездного центра — города Выру. Высота над уровнем моря — 118 метров. На территории посёлка находится самое глубокое озеро Эстонии — Сууръярв (максимальная глубина 38 м); в окрестностях посёлка есть также ещё 6 озёр: Валгъярв, Лийнъярв, Каусъярв, Ратасъярв, Тыугъярв и Кахила Ярв.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке насчитывалось 444 жителя, из них 437 (98,4 %) — эстонцы.

Численность населения посёлка Рыуге:

История 
В письменных источниках 1563 года упоминается мыза Ревгуи, а также мыза Реввы и деревня Реввы, в 1585 году упоминается Rewga, 1587 — Reuk Moiza, 1613 года — Reuda, Renda, 1627 года — Raugk Kuella.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, мыза обозначена как мз. Рауге.

Посёлок Рыуге сформировался в конце 19-ого столетия в окрестностях лютеранской церкви. Церковь в письменных источниках впервые упомянута в 1613 году, но, по всей вероятности, была возведена ещё до Ливонской войны, и на месте этой разрушенной в Северной войне церкви в 1729—1930 годах было построено нынешнее каменное строение. Его объёмную перестройку выполнили в 1860 году. Алтарная картина «Христос на кресте» выполнена после 1854 года. Орган сделали братья Крийс (Kriis) в 1929 году; он имеет 31 регистр, 8 мануалов, 2147 труб.

Сохранилось школьное здание, которое было возведено в 1883 году всего за четыре месяца. Первая церковно-приходская школа в Рыуге была основана уже в 1688 году, но в военные и голодные годы её деятельность приостанавливалась. К постоянной работе приходская школа приступила в 1846 году с (немецким языком обучения).

На территории Рыуге находится древнее городище, которое использовалось с середины первого тысячелетия до XI века. У него был внутренний двор площадью 850 м2, толщина культурного слоя составляет 0,25—1 метр. Восточнее городища находится поселение железного века, его площадь 7000 м2, толщина культурного слоя 0,2—0,6 метра.

В 1920-х годах на землях бывшей мызы Рыуге образовалось поселение Рыуге. Посёлок Рыуге был сформирован в 1977 году из деревни Ала-Рыуге (Ala-Rõuge), которая стала его сердцевиной, и из большей части деревни Мяэ-Рыуге (Mäe-Rõuge) на северо-востоке и поселения Рыуге на западе. В границы посёлка с 1977 года также входят бывшие деревни Ээбику (Ööbikuoru küla, также Ööbikuorg) на юго-востоке и Вана-Куусте (Vana-Kuuste) на юге.

Инфраструктура

Образование 
В 2018/2019 учебном году детский сад Рыуге посещали 88 детей. В основной школе Рыуге в том же учебном году насчитывалось 189 учеников и работали 19 преподавателей. В 2008 году была завершена реновация школьного здания, в рамках которого его полностью перевели на геотермальное отопление.

1 сентября 2019 года в посёлке начал работу Центр сотрудничества Рыуге. Учреждение объединяет управление специалистами всех учебных учреждений, подчиняющихся волости, для того, чтобы повысить качество и доступность услуг по поддержке образования детей и молодёжи волости Рыуге. В центре начал работу руководитель, 2 логопеда, 2 спецпедагога, 2 социальных педагога и психолог. В основной школе Рыуге работают кружки по интересам: робототехника, спорт, керамика, народный танец, футбол, деревообработка, научная школа, хоры, музыкальный ансамбль, сценическое искусство.

Медицина, социальные услуги 
В Рыуге работают центр семейных врачей, дом по уходу и аптека. Дом по уходу располагается в многоквартирном доме, где есть одно-, двух- и трёхместные комнаты. Он был основан в 1995 году, рассчитан на 27 мест и предназначен для временного или постоянного проживания пожилых людей и людей с особыми потребностями, которые не способны вести самостоятельную жизнь. Его здание не соответствует в полной мере требованиям, предъявляемым к учреждениям этого профиля, поэтому в посёлке планируется построить новый дом по уходу.

Работа с молодёжью 
1 сентября 2018 года в Рыуге был открыт Центр работы с молодёжью, который охватывает учреждения по работе с молодёжью разных регионов: Дом молодёжи в Хаанья, Молодёжную комнату в Миссо, Молодёжный центр в Мынисте, Молодёжную комнату в Нурси, Палату молодёжи в Руусмяэ, Молодёжный центр Рыуге, Дом молодёжи в Варсту, Молодёжную комнату в Вийтина. Центр работы с молодёжью является практической базой для связанных с этой областью студентов, у него есть аккредитация , и каждый год в работе волостных молодёжных центров принимают участие волонтёры из-за рубежа.

Спорт, досуг 
В посёлке есть спортивный клуб, Народный дом, в помещениях которого также работает библиотека. Есть площадка для гольфа, скейт-парк, ледовая, футбольная и волейбольная площадки. У школы есть своё спортивное здание, а также площадка на открытом воздухе для занятий атлетикой. Действует мотоспортивный клуб.

Достопримечательности 
 Одной из самых главных достопримечательностей посёлка является неповторимая местная природа, окружающие его долины и озёра. На северо-западе возвышенности Хаанья расположен ландшафтный озёрный заповедник Рыуге; его длина 10 километров, ширина 1 километр, площадь 1210 гектаров.
 Со смотровой башни Песапуу, расположенной возле Туристического центра Рыуге, открываются запоминающиеся виды на окрестности. У башни также начинается пешеходная тропа, которая проходит через каньон Хинни (самый глубокий песчаниковый каньон в Эстонии).
 Очень живописным является разрез в древней долине Рыуге — Ээбикуорг (длина 300 метров, глубина 15 метров, в переводе с эстонского — Соловьиная долина), где растёт много черёмухи, и где весной и ранним летом заливаются соловьи. По краям Соловьиной долины обнажаются морены, под слоем синей глины толщиной в 90 сантиметров здесь скрывается доломитовый слой толщиной в 1,2 метра.
 На территории посёлка находится парк бывшей мызы Рыуге; площадь 6,6 гектара, охраняется государством (мыза к настоящему времени разрушена).
 На хуторе Ээбику работает Музей Рыуге (Гидромастерская-музей Ээбикуору). Гидравлическая мастерская была построена в начале XX века и использовала возможности местной природы и силу быстрой воды, с помощью которой приводились в действие необходимые машины и работала производящая электричество турбина. В советское время эта деятельность была остановлена, однако благодаря предприимчивым местным жителям и Региональному фонду Европейского Союза гидромастерская была восстановлена в своём первозданном виде. В дополнение к этому на втором этаже здания была открыта экспозиция, состоящая из старинных предметов обихода и копий исторических фотографий, газет и других материалов.

 Памятник в честь двухсот погибших в Освободительной войне. Был открыт в 1926 году, взорван в 1945 году, бронзовая фигура солдата и основание памятника закопано поблизости. Некоторое время спустя местный художник Аксель Оллманн (Aksel Ollmann) вместе с Августом Кирхом (August Kirch) и Освальдом Кимаском (Osvald Kimask) перенёс изваяние в свой дом. Отреставрированный памятник был вновь открыт осенью 1988 года. Высота бронзовой фигуры составляет 2,28 метра, вес — 320 килограммов. Памятник внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.
 26 июня 2010 года в посёлке был открыт Монумент Эстонской матери. Этот памятник отражает надежды эстонцев на будущее, утверждает ценность эстонской женщины как матери, выражает ей благодарность, демонстрирует объединение эстонского народа и его веру в дальнейшее существование. Монумент выполнен из привезённого из Удмуртии серого гранита, его высота составляет 3,6 метра, вес — почти 6 тонн; стоимость составила почти 1,7 миллиона крон, из которых около 60 % покрыли пожертвования населения и различных учреждений.

Происхождение топонима 
Предполагается, что название Руыге произошло от древнего личного имени Раука (Rauka). Похожая финская фамилия Raukko считается адаптацией скандинавского личного имени Рагнвальд (Ragnvald).

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Вырумаа